Алексей Михайлович Федосеев:
 Федосеев, Алексей Михайлович (1904—1990) — советский учёный-энергетик.
 Федосеев, Алексей Михайлович (1905—1980) — советский металлург, машиностроитель, лауреат Государственной премии СССР.